

Geografia

Germania 
 Veltheim – ex comune ora frazione di Porta Westfalica, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Veltheim am Fallstein – ex comune ora frazione di Osterwieck, città nel circondario dello Harz (Sassonia-Anhalt)
 Veltheim (Ohe) – comune nel circondario di Wolfenbüttel (Bassa Sassonia)

Svizzera 
 Veltheim – comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)
 Veltheim – ex comune ora frazione di Winterthur, città nel distretto di Winterthur (Canton Zurigo)

Sport 
 Sportclub Veltheim – società calcistica svizzera con sede a Winterthur